Fosfoglicerat se može odnositi na:

 2-Fosfoglicerat
 3-Fosfoglicerat